Ordre de la Fidélité peut désigner :
 l’ordre de la Fidélité, un ordre marocain ;
 un ordre prussien institué en 1701 par Frédéric III, électeur de Brandebourg, et plus connu sous le nom d'ordre de l'Aigle noir ;
 l'ordre de la Fidélité de Bade : ordre institué en 1715 par le margrave Charles-Guillaume de Bade-Durlach, à l'occasion de la fondation de Karlsruhe ;
 l'ordre du Lévrier, créé par Louis  de Bar en 1416 ;
 l'ordre de la Fidélité française, dont le nom officiel est : ordre du Conseil de la vie française en Amérique.

Voir aussi 
 Décoration de la Fidélité (France), créée par ordonnance royale du roi Louis XVIII, le 5 février 1816

Homonymie phaléristique